Die FA Women′s Super League 2017/18 war die achte Austragung der höchsten englischen Frauenfußballliga FA WSL. Da die „Spring Series“ genannte FA Women’s Super League 2017 nicht mitgezählt wird gilt sie als siebte Saison. Sie wurde unter dem Dach der Football Association organisiert. Die Saison wurde von September 2017 bis Juni 2018 als erste „Winter-Saison“ durchgeführt.

Die seit 2014 in zwei Ligaebenen mit zunächst acht dann neun bzw. zehn Mannschaften ausgetragene Meisterschaft, zwischen denen es eigentlich einen direkten Auf- bzw. Absteiger geben soll, wurde zur Saison 2017/18 auf zehn Mannschaften der ersten Liga aufgestockt.

Der Meister und Vizemeister qualifizierten sich für die UEFA Women’s Champions League 2018/19. Meister wurde wie in der „Spring Series“ Chelsea Ladies FC, diesmal mit sechs Punkten Vorsprung vor Manchester City Women. Die Spiele zwischen beiden endeten aber remis. In der Champions League erreichte Chelsea das Halbfinale, die Citizens schieden im Sechzehntelfinale aus. Einen direkten Absteiger gab es nicht, die Sunderland AFC Ladies beantragten aber keine Lizenz für die folgende Saison und spielten in der FA Women’s National League.

Teilnehmer 
In der „Spring Series“ gab es keinen Absteiger, durch den Gewinner der WSL2, den Everton Ladies FC wurde die WSL auf zehn Teams aufgestockt.

Tabelle der WSL 1 

| style="vertical-align:top"|

|}

Beste Torschützinnen 
Erstmals waren unter den zwölf besten Torschützen nur Engländerinnen.

Tabelle der WSL 2 

Anmerkungen:

| style="vertical-align:top"|

|}

Siehe auch 
 FA WSL Continental Tyres Cup

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 soccerway.com: WSL 1
 soccerway.com: WSL 2

2017/18
Fußballsaison 2017/18